La escritura kitan o khitan de grandes caracteres era uno de los dos sistemas de escritura kitan utilizados para la lengua kitan, actualmente extinguida. Se utilizó entre los siglos X-XII por los Khitan, que habían creado el imperio Liao  al noroeste de China. Además de la escritura grande, los khitan también utilizaban un sistema de escritura funcionalmente independiente conocido como escritura kitan pequeña. Ambas escrituras kitan continuaron siendo utilizadas por los Yurchen, décadas después de la caída de la dinastía Liao, hasta que estos adoptaron un sistema de escritura propio.  Las muestras de escritura conservadas se encuentran sobre todo en epitafios y lápidas funerarias, además de fragmentos en otros tipos de superficie.

Abaoji del clan Yelü, conocido póstumamente como emperador Taizu,  fundador de la dinastía Liao, ordenó el desarrollo de la escritura kitan hacia el año 920. “La escritura grande”, o “caracteres grandes" (大字), tal como era denominado en algunas fuentes chinas, se estableció para redactar las crónicas del nuevo estado kitan. La escritura kitan grande estaba basaba en los caracteres chinos.

La escritura kitan grande se consideraba relativamente sencilla.  Los caracteres se escribían con un espaciado siempre igual, en columnas verticales, del mismo modo que se ha chino escrito tradicional. A pesar de que la escritura grande mayoritariamente utiliza logogrames,  puede haber ideogramas y sillabogramas para marcar funciones gramaticales.  La escritura grande tiene unos cuántos parecidos con el chino, con muchas palabras tomadas directamente del chino con modificaciones, o sin ellas, (p. ej. los caracteres 二,三,十,廿,月,日, los cuales aparecen en fechas en la inscripción aparentemente bilingüe Xiao Xiaozhong muzhi  de Xigushan, en Jinxi, provincia de Liaoning ).  La mayoría de caracteres de la escritura grande, aun así, no guarda relación directa con otros caracteres chinos. El significado de la mayoría de los caracteres continúa siendo desconocido, excepto el de unos cuántos (números, símbolos de algunos de los  cinco elementos y las doce ramas terrestres que los kitans utilizaban, según parece, para designar los años del ciclo sexagenario) que se han establecido analizando fechas en inscripciones kitan.

Hubo largas controversias por discernir si una lápida funeraria particular pertenecía a la escritura grande o pequeña y finalmente los especialistas han identificado, al menos como hipótesis, que varios monumentos (como estelas o fragmentos de estela) eran escritos usando escritura grande. En todo caso, el total de caracteres de la escritura grande que se consideran identificados está entre 800 y 1000. El memorial de Yelü Yanning (datado al año 986) es una de las inscripciones en escritura kitan grande más antiguas.

Yurchen 

Algunos de los caracteres de la escritura yurchen tienen parecidos con la escritura kitan grande. Según algunas fuentes, los descubrimientos de inscripciones en lápidas funerarias y epitafios dan pistas de la conexión entre kitan y yurchen. Después de la caída de la dinastía Liao, la escritura kitan (de carácter pequeño)  continuó siendo utilizada por los yurchen unas cuántas décadas, hasta que fue reemplazada del todo por la escritura yurchen y, el 1191, se suprimió por orden del emperador Zhangzong de la dinastía Jin.

Corpus 

No se ha encontrado ningún texto imprimido en lengua kitan, y junto a cinco ejemplos de caracteres kitan grandes con glosas chinas en un libro sobre caligrafía escrita por Tao Zongyi (陶宗儀) a mediados de siglo XIV, no hay ningún glosario chino ni diccionarios de kitan. Aun así, en 2002 se identificó un fragmento corto de un manuscrito kitan con siete caracteres kitan grandes y glosas interlinears  en antiguo alfabeto uigur a la colección de la Academia de Ciencias de Berlín-Brandemburg.  Más tarde, en el 2010, se identificó un códice manuscrito (Nova N 176) conservado en el Instituto de Manuscritos Orientales de la Academia de Ciencias Rusa en San Petersburgo que según Viacheslav Zaytsev está escrito en escritura kitan grande.

La fuente principal de los textos kitan son inscripciones en lápidas funerarias, mayoritariamente se tracta de tablillas conmemorativas enterradas en tumbas de la nobleza kitan.  Hay aproximadamente 17 lápidas conocidas con inscripciones en escritura kitan grande, que datan de entre 986 y 1176.

Además de inscripciones funerarias, también se han encontrado inscripciones cortas en ambas escrituras kitan en tumbas murales y pinturas sobre rocas, y en varios utensilios como espejos, amuletos, paiza (tablillas de la autoridad dadas a oficiales y enviados), y sobre todo en monedas fuera de circulación. También constan un número de sellos oficiales de bronce con caracteres inscritos en un complicado estilo de escritura kitan.

Referencias

Bibliografía complementaria 

 Liu Fengzhu (刘凤翥). Qidan Wenzi Yanjiu Leibian (1-4) (契丹文字研究类编, 'Collection of Research donde the Khitan scripts'), China Social Science Publishers 中国社会科学出版社), 2014.()
 Kane, Daniel. The Kitan Language and Script.  Brill, 2009. ISBN 978-90-04-16829-9. 
 Kane, Daniel, The Sino-Jurchen Vocabulary of the Bureau of Interpreters. (Uralic and Altaico Serías, Vol. 153). Indiana University, Research Institute for Inner Asian Studies. Bloomington, Indiana, 1989.  In particular, Chapter 3, "Khitan script" (pp. 11–20).

Enlaces externos 

 Escritura kitan en Omniglot
 Linguist List – Description of Kitan

Cultura de China
Sistemas de escritura logográficos